FTP est un sigle qui peut désigner :

en français
 Francs-tireurs et partisans, mouvement de résistance mis en place par le Parti communiste français pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Francs-tireurs partisans, groupe antifasciste ayant commis dans les années 1990 des attentats contre des édifices appartenant à des mouvements d’extrême droite ;
 France Télévisions Publicité, régie publicitaire des chaînes du groupe France Télévisions ;

en anglais
  (en français, protocole de transfert de fichiers), protocole de communication destiné à l’échange informatique de fichiers sur un réseau TCP/IP ;
 ftp, commande UNIX qui utilise ce protocole ;
 ftp, commande DOS qui utilise ce protocole ;
 , profil de Bluetooth ;
 , dénomination d’un type de paire torsadée ;
 , projet ayant pour objectif d’occuper les chômeurs américains issus de la grande dépression ;
 , puissance de pédalage maximale sur une heure en cyclisme ;
 Free to play, un jeu vidéo en ligne, gratuit ;
 Foster the People, un groupe de pop rock américain originaire de Los Angeles.